Fen steht für:
 Fen (Einheit), eine chinesische Maßeinheit
 ein weitgehend trockengelegtes Moor- und Marschgebiet in den englischen Fens (siehe auch Fenn (Geographie))
 ein Hundertstel Yuán der chinesischen Währung Renminbi 
 Fen He, ein Fluss in China

FEN steht für:
 Far East Network, siehe American Forces Network #Ferner Osten, FEN
 Fédération de l'Education Nationale, Lehrergewerkschaft in Frankreich
 Föderation Europäischer Narren, Karnevalsdachverband in Europa
 Forsyth-Edwards-Notation, eine Schachnotation
 Bahnhof Eschhofen (DS100-Code)
Flughafen Fernando de Noronha, nach dem IATA-Code

FEN